Christian Cassius ist der Name folgender Personen:

* Christian Cassius (Jurist, 1609) (1609–1676), deutscher Verwaltungsbeamter und Kanzleidirektor dreier Fürstbischöfe von Lübeck
 Christian Cassius (Jurist, 1640) (1640–1699), deutscher Verwaltungsbeamter